Ри́чард Суинбёрн (; род. 26 декабря 1934, Сметик, Великобритания) — британский философ и богослов. Представитель аналитической философии. Профессор-эмерит Оксфордского университета, чьи научные работы посвящены философии науки и философии религии. Является одним из крупнейших современных теистов, пытающихся обосновать существование Бога, философскими аргументами.

Биография 
Учился в  Оксфордского университета, где первоначально изучал антиковедение, но окончил в 1957 году, получив степень бакалавра философии, политологии и экономики , и после этого продолжил исследования в области философии и теологии, на протяжении многих лет занимаясь преподаванием философии религии в различных университетах.

В 1972—1985 годах преподавал в Килском университете.

В 1982—1984 годах читал гиффордские лекции в Абердинском университете, которые позднее легли в основу книги «Эволюция души».

В 1985—2002 годах являлся  Оксфордского университета.

В 1992 году был принят в члены Британской академии.

В 1990-е годы перешёл из англиканства в православие (Греческая православная церковь).

Научная деятельность 
Философский метод Суинберна отражает влияние Фомы Аквинского и отражает занятия Суинберна естественным богословием. Он признает, что заимствовал у Аквината систематический подход к философскому богословию. Суинберн, подобно Аквинату, идет от основных философских вопросов (например, вопроса о возможности того, что Бог может существовать, в работе «Согласованность теизма»), к более специфическим христианским положениям веры (например, к утверждению в своей книге «Откровение», что Бог общался с людьми в Иисусе Христе). Суинберн идёт в своей программе от философии к теологии, он стремится заново подтвердить классические христианские верования с помощью метода апологетики, который, как он полагает, совместим с современной наукой. Этот метод опирается главным образом на индуктивную логику и стремится показать, что христианская вера в наибольшей степени удовлетворяет данным опыта.

Суинберн сформулировал пять категорий, в которые попадает любой религиозный опыт:

 Публичная — верующий «ищет руку Бога в деятельности», в то время как используются и другие объяснения.
 Публичная — необычное событие, которое нарушает естественный закон (напр. хождение по водам).
 Частная — описываемая с помощью обычного языка (напр. видение лестницы Иаковом).
 Частная — не могущая быть описанной с помощью обычного языка, обычно мистический опыт.
 Частная — неясное, общее ощущение действия Божия в собственной жизни.

Суинберн также предложил два принципа для оценки религиозного опыта:

 Принцип доверия — при отсутствии какой-либо причины не верить в это следует принять то, что представляется истинным (то есть если кто-либо видит кого-то ходящим по воде, следует верить, что это возможно, если человек не находится под влиянием галлюциногена).
 Принцип свидетельства — при отсутствии какой-либо причины не верить им должно принимать, что очевидцы или верующие говорят истину, когда они свидетельствуют о религиозном опыте.

Принимал участие в дебатах о психофизиологической проблеме картезианского дуализма.

Научные труды

Монографии 

 Swinburne R. Space and Time, 1968
 Swinburne R. The Concept of Miracle, 1970,
  (первая часть трилогии о теизме) (новое издание 2016)
  (вторая часть трилогии о теизме) (новое издание 2004)
  (третья часть трилогии о теизме) (новое издание 2005)
 Swinburne R. The Evolution of the Soul, 1986, ISBN 0-19-823698-0.
 Swinburne R. Miracles, 1989
 Swinburne R. Responsibility and Atonement, 1989 (первая часть тетралогии о христианских учениях)
 Swinburne R. Revelation, 1991 (вторая часть тетралогии о христианских учениях)
 Swinburne R. The Christian God, 1994 (третья часть тетралогии о христианских учениях)
 
 Swinburne R. Simplicity as Evidence of Truth, The Aquinas Lecture, 1997
 Swinburne R. Providence and the Problem of Evil, 1998 (четвёртая часть тетралогии о христианских учениях)
 Swinburne R. Epistemic Justification, 2001
 Swinburne R. The Resurrection of God Incarnate, 2003
 
 Was Jesus God?, 2008
 Free Will and Modern Science, Ed. 2011, ISBN 978-0197264898
 Mind, Brain, and Free Will, 2013

Переводы на русский язык

Статьи

Примечания

См. также

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 

 на других языках

 Brown C. Miracles and the Critical Mind. Exeter: Paternoster; Grand Rapids: Eerdmans 1984. 180-4.
  «Richard Swinburne.» Blackwell Companion to the Theologians. 2 vols. Ed. Ian Markham. Oxford: Blackwell, 2009. 2: 467-74.
  «The religious ambiguity of the universe» // An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. New Haven: Yale University Press, 1989.
  «Salvation Through the Blood of Jesus» // The Metaphor of God Incarnate. London: SCM 1993.
 Parks D. M. «Expecting the Christian Revelation: An Analysis and Critique of Richard Swinburne’s Philosophical Defense of Propositional Revelation.» PhD dissertation, Southwestern Baptist Theological Seminary 1995.
 Parsons K. M. God and the Burden of Proof: Plantinga, Swinburne, and the Analytic Defense of Theism. Buffalo: Prometheus 1989.
 Vardy P. The Puzzle of God. Collins Sons and Co. 1990. pp. 99-106.
  Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

 автобиография

 Swinburne R. "The Vocation of a Natural Theologian, " // Philosophers Who Believe / ed. Kelly James Clark. — Downers Grove: InterVarsity Press, 1993. pp. 179—202.
 Суинберн Р. Призвание естественного теолога: Пер. с англ. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2022. – Т. 8 (74), № 2. – С. 54-63. 
 Суинберн Р. Призвание естественного теолога (окончание): Пер. с англ. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2022. – Т. 8 (74), № 3. – С. 65-75.

Ссылки 
 Интервью с Р. Суинберном в Московском центре исследований сознания.

философы по алфавиту
философы Великобритании
богословы по алфавиту
богословы Великобритании